Jungke (Karanganyar)
 Jungke (Karas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing